Il Bazar Egiziano, (in turco: Mısır Çarşısı) a Istanbul, Turchia è uno dei più grandi bazar della città. Situato nel distretto di Fatih, nel quartiere di Eminönü, è il secondo più grande complesso commerciale coperto all'interno della penisola storica di Istanbul dopo il Gran Bazar, ed è dedicato in parte alla vendita delle spezie.

Storia
Ci sono diversi documenti che suggeriscono che il nome del bazar originario fosse "Bazar Nuovo". Il Bazar ha preso il nome corrente ("Bazar Egiziano", in Turco "Mısır Çarşısı") a causa del fatto che venne costruito con i proventi delle tasse dell'Egitto, a quel tempo provincia ottomana. Questo bazar è il centro della vendita delle spezie nella città di Istanbul. Tuttavia negli ultimi anni sempre più negozi del Bazar hanno cambiato destinazione d'uso, vendendo abiti o gioielli.

L'edificio fa parte della fondazione (Waqf) della Moschea Nuova: gli affitti dei negozi erano destinati al pagamento della gestione della moschea. La struttura fu progettata dal capo architetto di corte, Koca Kasım Ağa, ma completata dall'architetto Mustafa nel 1660.

Galleria d'immagini

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Architetture ottomane di Istanbul